De TT van Assen 2022 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 26 juni 2022 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Uitslag

MotoGP 
Pol Espargaró startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een blessure aan zijn ribben, die hij opliep tijdens een crash in de eerste vrije training voor de vorige race in Duitsland.

Moto2 
Arón Canet startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een gebroken neus, die hij opliep tijdens een auto-ongeluk.

Moto3 
Carlos Tatay kreeg drie seconden tijdstraf omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1 
Unai Orradre werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Race 2 
De race werd ingekort van 8 naar 6 ronden vanwege regenval. Na 3 ronden werd de race echter afgebroken als gevolg van een ongeluk waar Marc Alcoba en Miquel Pons bij betrokken waren. Omdat er minder dan de helft van de oorspronkelijke race-afstand was afgelegd, werden er halve punten uitgereikt.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2022
Wereldkampioenschap wegrace 2022